Джон де Грей (; 1319, Ротерфилд, Оксфордшир, Англия — 4 июня 1375, там же) — английский аристократ, 2-й барон Грей из Ротерфилда с 1359 года.

Биография 
Джон де Грей был старшим сыном Джона де Грея, 1-го барона Грея из Ротерфилда (Оксфордшир), и его первой жены Кэтрин Фицалан. Греи были старинным родом, возводившим свою генеалогию к Аншетилю де Грею, участнику нормандского завоевания Англии. В довольно близком родстве с Джоном находились бароны Греи из Хитона, Ратина, Уилтона и Коднора.

Джон родился в 1319 году. После смерти отца в 1359 году он унаследовал родовые владения (главным образом в Оксфордшире и Йоркшире) и баронский титул. Сын барона, тоже Джон, умер при его жизни, так что наследником стал старший из внуков — Бартоломью.

</center>

Примечания

Литература 
 
 
 
 

02
Бароны Англии XIV века
Греи